Nowina puede hacer referencia a:

 El escudo de armas de Nowina
 Nowina, Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Nowina, condado de Czarnków-Trzcianka, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Nowina, condado de Piła, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Nowina, condado de Szamotuły, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Nowina, Voivodato de Pomerania (norte de Polonia).
 Nowina, Voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).

Enlaces externos